Sezon 2016/2017 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie na torach naturalnych – 3. sezon w historii Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie na torach naturalnych rozpoczął się 29 grudnia 2016 roku w austriackiej miejscowości Winterleiten w gminie Obdach. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 22 stycznia 2017 roku na torze w niemieckim mieście Unterammergau. Rozegrane zostały cztery konkursy w czterech miastach.

Podczas sezonu 2016/2017 odbyła się jedna ważna impreza w randze juniorów. To Mistrzostwa Europy Juniorów, które zostały rozegrane na torze, w austriackim Umhausen.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Włoszka Daniela Mittermair, u mężczyzn wygrał Austriak Fabian Achenrainer, a najlepsi w dwójkach okazali się Austriacy Fabian Achenrainer i Miguel Brugger.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Mężczyźni

Dwójki mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - dwójki mężczyzn

2016 w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie
Zawody saneczkarskie